Іллінська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Литві в XIX— першій чверті XX століття:
 Іллінська волость — Віленського повіту Віленської губернії;
 Іллінська волость — Одеського повіту Херсонської губернії.